Olieslagers steht für:
 Jan Olieslagers (1883–1942),  belgischer Kunst- und Kampfflieger
 (9684) Olieslagers, Asteroid des Hauptgürtels